Сніжки — зимова гра
 Сніжки () — сексуальна практика

Топоніми

Сніжки — село, Мінська область, Червенський район

Сніжки (Калічиці, Сьнежкі) — село, гміна Ботьки, Більський повіт, Підляське воєводство

Села:
 Сніжки — Київська область, Ставищенський район
 Сніжки — Сумська область, Буринський район